

Villes 
Lias, commune française dans le département du Gers,
Lias-d'Armagnac, commune française dans le département du Gers,
Lias, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Berbérust-Lias.

Autres 
Lias, ancien nom de l'époque géologique du Jurassique inférieur,
LIAS, l'acronyme de Laboratoire d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes à Poitiers.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France